B 184 bezeichnet:
 die Bundesstraße 184 in Deutschland
 die Engadiner Straße in Österreich
 die Ellbögener Straße in Österreich (bis 1971; heute L 38)

Abkürzung